Le terme peinture peut faire référence :
 à un liquide, souvent coloré, destiné à l'application sur une surface où il séchera ou durcira (« un pot de peinture ») ;
 à la pellicule solide laissée par ce liquide sur une surface qu'elle protège et décore (« la peinture de la porte ») ;
 à l'action d'appliquer ce genre de liquide (« délai pour la peinture ») ;
 à une œuvre d'art réalisée par l'application de cette substance sur une surface (« une célèbre peinture ») ;
 à une discipline artistique qui utilise cette matière (« musée de peinture »).

Technologie 
 Peinture, matière appliquée sur un support :
peinture routière, signalisation routière au sol,
peinture anti-Wi-Fi.
 Peinture, tâche de finition colorée des éléments de construction, intérieurs et extérieurs.

Arts 
Dans les arts, « peinture » peut désigner :
 la peinture, une discipline des Beaux-Arts ;
 une peinture, l'œuvre artistique réalisée, l'ouvrage achevé peint sur un support comme une toile (peinture de chevalet), un mur (fresque)…
 par extension, une technique picturale, par exemple la peinture à l'huile, la peinture sur toile ou la peinture à la chaux ;
 c'est aussi la désignation globale d'un ensemble d'œuvres partageant des caractéristiques esthétiques communes : peinture animalière, peinture française, peinture de la Renaissance, peinture-peinture ;

 par extension, les techniques d'animation telles que la peinture cache, la peinture animée et la peinture ombre.

Œuvres 

 Peinture, titre donné par Joan Miró à plusieurs toiles réalisées notamment en 1930, 1925/1964, 1927 et vers 1973 ;
 Peinture (La Tache rouge), toile de Joan Miró réalisée en 1925 ;
 Peinture (Le Cheval de cirque), toile de Joan Miró réalisée en 1927 ;
 Peinture (Le Fou du roi), toile de Joan Miró réalisée en 1926 ;
 Peinture (Tête), toile de Joan Miró réalisée en 1927 ;
 Peintures, un recueil de poèmes en prose de Victor Segalen ;
 Peintures, septième album d'Herbert Pagani.

Toponymie
 Les Peintures, commune française.

Notes et références

Voir aussi